Doertenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Martin Doertenbach (1822–1891), württembergischer Bankier, Unternehmer und Politiker
 Johann Georg Doertenbach (1795–1870), Unternehmer, Politiker und Komponist
 Johann Jakob Doertenbach (1575–1638), Mitbegründer der Calwer Zeughandelscompagnie 
 Mose Doertenbach (1671–1737), deutscher Unternehmer und Pietist
 Ulrich Doertenbach (1899–1958), Präsident der Industrie- und Handelskammer Stuttgart